Чухрай — фамилия:

 Чухрай, Григорий Наумович (1921—2001) — советский кинорежиссёр и сценарист, педагог.
 Чухрай, Елена Юрьевна (урожд. Егорова; род. 1946) — советская киноактриса.
 Чухрай, Павел Григорьевич (род. 1946) — советский и российский кинорежиссёр, оператор, актёр.
 Чухрай, Пётр Павлович (1950—2018) — украинский бандурист-виртуоз, общественный деятель.
 Чухрай, Сергей Алексеевич (род. 1955) — советский гребец-байдарочник.